Михалевич Андрій Сергійович (1919—1951) — український повстанець, керівник надрайонового проводу ОУН, лицар Срібного Хреста Бойової Заслуги (посмертно).
 Михалевич Вероніка — українська поетеса
 Михалевич Володимир Сергійович — учений у галузі економічної кібернетики, академік Академії наук СРСР.
 Михалевич Іван Костянтинович — український педагог, краєзнавець, громадський діяч.
 Михалевич Михайло — український художник-графік.
 Михалевич Михайло Володимирович — доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.
 Михалевич Людмила Василівна — український режисер-документаліст.
 Михалевич Олександр Володимирович — письменник, кіножурналіст і кінодраматург.
 Михалевич Опанас Іванович (1848—1925) — український лікар та громадський діяч.
 Михалевич Орест Аркадійович — український науковець, еколог, зоолог, музеолог.
 Михалевич Яків — греко-католицький священик.